Heroldsmühle ist der Name folgender Orte:

 Heroldsmühle (Vilseck), Stadtteil von Vilseck im Oberpfälzer Landkreis Amberg-Sulzbach in Bayern
 Heroldsmühle (Heiligenstadt in Oberfranken), Mühle und Gemeindeteil im Markt Heiligenstadt in Oberfranken in der Fränkischen Schweiz in Bayern